Vozilo A — югославский средний танк конца 1940-х годов, модификация советского Т-34-85. Было построено несколько прототипов, серийно танк не производился.

История создания 
Работа над танком началась в первой половине 1948 года, когда отношения между Югославией и СССР сильно ухудшились. Для проекта были сформированы 3 проектные группы. 26 февраля 1949 года Иосип Броз Тито посетил CTR Petar Drapšin и дал задание рабочим построить новый танк.

По тактико-техническому заданию от нового танка, получившего обозначение «Teski Tenk Vozilo A-1», не требовалось быть лучше Т-34-85 выпуска 1946 г. Наоборот, следовало скопировать советский танк. Такой подход представлялся вполне рациональным, поскольку заодно обеспечивался выпуск запасных частей, которых очень не хватало танковому парку югославской армии. Инженерам дали свободу творчества в плане исправления недостатков, выявленных у «тридцатьчетверки» за годы войны, а также в области разработки новых корпуса и башни, чтобы скрыть заимствование чужих технических решений.

Из-за осложнения военной и политической ситуации начальник Генерального штаба Коча Попович сократил время, отведённое на проектирование и постройку танков. До 1 апреля 1950 г. надлежало собрать пять прототипов. Затем планировалось изготовление 20 танков серии, а с 1951 г. начать серийный выпуск. Для занятых в программе отменялись отпуска. Техническую документацию готовили Механическое бюро ЦТР (ходовая часть и силовая установка), КБ «Джуро Джакович» (корпус), Институт № 11 (вооружение) и Военнотехнический институт (электрооборудование, оптика, башня).

Поскольку в 1951 году США поставила Югославии 630 Шерманов и 319 Паттонов, а также более 600 самолетов разработка собственного танка стала бессмысленной.

Из пяти построенных «Vozilo A» два были уничтожены на полигоне танкового центра в Баня-Луке, ещё два разделаны на металлолом. Сохранился только один танк, который находится в экспозиции Военного музея в Калемегдане (Белград).

Описание конструкции

Броневой корпус и башня 
Некоторым изменениям относительно Т-34-85 подвергся корпус, он получил «скулы». Из-за увеличенной массы башни толщина его лобовой бронеплиты была уменьшена.

По сравнению с оригиналом башня выглядела совершенно иначе, но площадь её лобовой проекции стала больше. Башня имела эллиптическую форму, с двумя большими круглыми люками по бортам и вентиляционным куполом, перенесённым на кормовую нишу. Высота башни была на 146 мм больше, чем высота башни Т-34-85, ширина также несколько увеличилась. Толщина лобовой части башни достигала 100—105 мм, толщина бортов — 82-86 мм, кормы — 60 мм. По требованиям, башня должна была выдерживать прямое попадание снаряда 76-мм пушки ЗИС-З, выпущенного с дистанции 250 м. Так как промышленность Югославии не смогла освоить такую крупную отливку, башня собиралась из 6 литых деталей путём их сварки.

Вооружение 
Вооружением занималась «Црвена Застава» из города Крагуевац. Его основой стала незначительно модернизированная советская ЗИС-С-53. Пушку снабдили новым затвором и гидравлическим тормозом, значительно уменьшавшим отдачу. Для разворота башни использовался электропривод. В боекомплект входили стандартные подкалиберные снаряды БР-365П, бронебойные БР-365 и БР-365К. Вспомогательное вооружение состояло из двух 7,92-мм пулеметов MG-42. Курсовой пулемёт имел угол склонения / возвышения от −9,4° до + 16°. Для обороны от самолётов на крыше башни монтировался 12,7-мм M2 Browning.

Боекомплект танка состоял из 50 снарядов калибра 85 мм, 2000 7,92-мм патронов и 500 патронов калибра 12,7 мм.

Двигатель и трансмиссия 
«Иво Лола Рибар» и «ИМП Раковица» отвечали за силовую установку, трансмиссию и ходовую часть. Двигатель остался прежним — V-образный, 12-цилиндровый, дизельный В-2-34 жидкостного охлаждения, мощностью 500 л. с., но большинство его элементов изготовили в Югославии. Трансмиссия механического типа.

Ходовая часть 
Катки и гусеницы являлись прямой копией советских оригиналов, но их масса оказалась большей. Ходовая часть танка, применительно к одному борту, состояла из пяти сдвоенных обрезиненных опорных катков диаметром 830 мм. Ведущие колёса заднего расположения имели шесть роликов для зацепления с гребнями гусеничных траков. Направляющие колёса — литые, с кривошипным механизмом натяжения гусениц. Гусеницы — стальные, мелкозвенчатые, с гребневым зацеплением, по 72 трака в каждой, массой 1222—1258 кг против 1150 кг у Т-34-85. Ширина гусеницы 500 мм, шаг трака 172 мм. Подвеска — индивидуальная, пружинная. Удельное давление на грунт составляло около 1 кг/см². Скорость достигала 50 км/ч. Преодолеваемый подъём — 35°, боковой наклон — 25°, ширина преодолеваемого рва — 2,6 м, высота преодолеваемой стенки — 0,73 м.

Средства наблюдения и связи 
Вместо оригинального прицела наводчика ТШ-15 был использован немецкий TZF, поле зрения которого было увеличено с 14 до 16 градусов, а также добавлена возможность увеличения с 3X до 4X. Однако, из-за отказа от командирской башенки и иного размещения перископов обзорность башни была на 50 % ниже, чем у Т-34-85.

На танке устанавливалась британская радиостанция SET-19WF с дальностью работы 24 км с места и 16 км на марше.

Модификации 
 Vozilo B — проект танка с 90-мм пушкой M36 и с увеличенной по сравнению с Т-34-85 бронезащитой, но меньшими размерами и массой.

Сохранившийся экземпляр 
  — Военный музей в Белграде.

См. также 
 Т-34-85

Источники 
 Tip A, Vozilo A
 Т-34 в странах южных славян

Ссылки 
 Projekat Tip-A (Jugoslovenski T-34)

Бронетехника Югославии
Танки Югославии